Slovo kružnice se používá ve více významech a souvislostech:

 Kružnice – v geometrii klasický geometrický útvar
 Kružnice vepsaná – kružnice v mnohoúhelníku, která se dotýká všech jeho stran
 Kružnice opsaná – kružnice procházející všemi vrcholy mnohoúhelníku
 Jednotková kružnice – teoretická kružnice o poloměru 1
 Oskulační kružnice – kružnice popisující míru zakřivení křivky v daném bodě
 Kružnice (graf) – v teorii grafů graf, který se skládá z jediného cyklu
 Hamiltonovská kružnice – cesta, která projde právě jednou všechny vrcholy grafu a mezi jejíž výchozím a konečným vrcholem existuje platná cesta
 Deklinační kružnice – kružnice na nebeské sféře, která prochází jejím středem a oběma světovými póly a je kolmá na světový rovník

Související rozcestníky 
 Kruh (rozcestník)
 Kolo (rozcestník)

Externí odkazy